Филонова, Людмила Николаевна (1899—1990) — советская актриса.
 Филонова, Юлия Борисовна (род. 1982) — теле- и радиоведущая, писатель, журналист, модель.